Romer (magistratengeslacht), magistratenfamilie in Zuid-Nederland
 Romerhuis, een monumentaal pand in Venlo
 Romerstraat, een straat in de Venlose binnenstad, verwijzend naar het monumentale pand
 Romertoren, hoogbouw nabij het Romerhuis en de Romerstraat, verwijzend naar het pand

Zie ook 
 Römer
 Rømer